En  Książenice désigne :

 Książenice est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Książenice est un village de la voïvodie de Grande-Pologne.